Les mots pulchellus, pulchella et pulchellum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « joli, charmant » (diminutif de ).

En taxonomie, les mots pulchellus, pulchella et pulchellum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pulchellus, pulchella, pulchellum.

Notes et références 

Épithète spécifique